Соревнования по футболу на Дальневосточных играх 1925 прошли с 17 по 22 мая в филиппинском городе Манила. Участниками турнира были три сборные — Китайская Республика, Филиппины и Япония. Победителем в шестой раз подряд стала сборная Китайской Республики.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Источники

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com 

Футбол на Дальневосточных играх